Коммерц-коллегия (от устаревшего  — «торговля») — центральное правительственное учреждение, созданное Петром I для покровительства торговле.

История 
Комиссия для устройства коллегии составилась в Москве из трёх нарвских и одного дерптского купца, троих русских гостей, троих представителей гостиной сотни и шестерых представителей слобод. Комиссия пересмотрела таможенный устав и предложила такие облегчения в пошлинах для Риги, Ревеля и Нарвы, которые русские эксперты находили невыгодными для казны. На этом, по-видимому, и остановилась деятельность московского «коллегиума о коммерции».

С переселением правительственных учреждений в Петербург, в 1715 году, является там и Коммерц-коллегия, под управлением П. М. Апраксина: в этом и следующем году коллегия старается устроить свою канцелярию. Указом  года назначаются президенты и вице-президенты различных коллегий. Президентом Коммерц-коллегии становится тайный советник Пётр Толстой, а вице-президентом Шмидт. Но в то же время вопрос об устройстве Коммерц-коллегии переходит на более широкую почву. По проекту горячего меркантилиста Любераса, Коммерц-коллегия должна была стать во главе целой сети русских коммерческих агентов в главных центрах всемирной торговли: эти агенты обязаны были сообщать Коммерц-коллегии все сведения, нужные для русского купечества. С другой стороны, Коммерц-коллегия должна была войти в тесную связь с мануфактур-коллегией и вместе с ней регулировать направление русской промышленности, составляющей «жизнь торговли». В этом смысле Люберас составил проект инструкции Коммерц-коллегии, значительно изменённый сравнительно с шведской инструкцией Коммерц-коллегии 1651 г., послужившей ему образцом. На основании шведской инструкции и проекта Любераса и была составлена (вероятно, Фиком) русская инструкция Коммерц-коллегии, утверждённая  года. При общем пересмотре коллежских инструкций она заменена была новой (), но общий характер её остался прежний.

С закрытием, после Петра, главного магистрата, мануфактур- и берг-коллегий, их дела были также присоединены к ведомству Коммерц-коллегии (1731). Вместе с тем изменилось и внутреннее устройство Коммерц-коллегии — она разделена была на три экспедиции: в первой сосредоточивались дела по коммерции, во второй — по горному делу, в третьей — по фабрикам и мануфактурам. В 1736 году горное дело передано в ведомство вновь учреждённого «генерал-берг-директориума».

Указом  года берг- и мануфактур-коллегия восстановлены ; в 1743 году восстановлен и главный магистрат. Таким образом, в ведомстве Коммерц-коллегии опять остались одни дела, относящиеся до коммерции (то есть 1-я экспедиция).

С устройством губернских учреждений императрицы Екатерины II самое существование Коммерц-коллегии подвергалось сомнению, так как все её дела должны были распределиться между казёнными палатами и другими присутственными местами губерний. Указом  года решено было упразднить Коммерц-коллегию, но ввиду того, что таким образом пришлось бы раздробить по губерниям надзор за такой важной отраслью народного хозяйства, как торговля, Коммерц-коллегия сохранена на прежнем основании, указом  года.

В 1800 году в состав Коммерц-коллегии, кроме президента и 10 правительственных членов, введены 13 членов, избиравшихся на 3 года от купечества и фабрикантов.

Однажды, во время пребывания двора в Гатчине, генерал-прокурор (П. X. Обольянинов), воротясь от императора с докладом, объявил Безаку, что государь … желал бы иметь какое-либо занятие по делам гражданским. «Чтоб было завтра!» — прибавил Обольянинов строгим голосом. Положительный Безак не знал, что делать, пришёл в канцелярию и сообщил своё горе Сперанскому. Этот тотчас нашёл средство помочь беде. 
— Нет ли здесь какой-нибудь библиотеки? — спросил он у одного придворного служителя. 
— Есть, сударь, какая-то куча книг на чердаке, оставшаяся ещё после светлейшего князя Григория Григорьевича Орлова. 
— Веди меня туда, — сказал Сперанский, отыскал на чердаке какие-то старые французские книги и в остальной день и в следующую ночь писал набело «Коммерческий устав Российской империи». Обольянинов прочитал его императору. Павел подмахнул: «Быть по сему» — и наградил всю канцелярию. Разумеется, что этот устав не был приведён в действие, даже не был опубликован. Обнародовали только присоединённый к нему штат коммерц-коллегии (15 сентября 1800 г.).

Но уже в 1801 году признано было, что присутствие депутатов в Коммерц-коллегии «не только для усовершенствования польз торговли безуспешно, но и для самого купечества, отвлечённого сим образом от промыслов и упражнений, им свойственных, разорительно». С учреждением должности министра коммерции, Коммерц-коллегия была подчинена ему и разделена на 4 экспедиции: внешней торговли, внутренней, коммуникации и таможенной.

С преобразованием министерств в 1810 году должность министра коммерции была упразднена, а Коммерц-коллегия подчинена министру финансов. Дела по внешней торговле и таможенные переданы в ведомство министерства финансов, а дела по внутренней торговле и коммуникации — в ведомство министерства внутренних дел. Для окончания нерешенных судебных дел и обревизования счетов по таможенной части учреждён был в 1811 году временный департамент Коммерц-коллегии в ведомстве директора департамента внешней торговли министерства финансов. С учреждением судного отделения департамента внешней торговли временный департамент Коммерц-коллегии закрыт указом  года и вместе с тем существование Коммерц-коллегии окончательно прекратилось.

Счётная экспедиция 
Кроме перечисленных экспедиций, при Коммерц-коллегии состояли в XVIII веке счётная экспедиция и несколько комиссий о коммерции. Счетная экспедиция была учреждена временно («до апробации штата») указом  года  и уничтожена указом  года . Она имела характер ревизионного учреждения и исполняла дело, которое в обычном порядке распределялось между канцелярией коллегии и ревизион-коллегией. Комиссия о коммерции учреждена в 1727 году, «милосердуя о купечестве, видя оное в слабом состоянии, — для поправления и рассмотрения оного». В 1760 году дела этой комиссии переданы в новую комиссию о коммерции, учрежденную при сенате для составления плана, каким образом «поправить и в лучшее состояние привести» русскую коммерцию, внешнюю и внутреннюю. Указом 8 января 1762 года вторая комиссия, в уменьшившемся составе членов, также передана в ведомство Коммерц-коллегии. Указом 31 марта 1764 году при ней было учреждено, «для поспешения дел», собрание, специальной обязанностью которого сделано было обсуждение «всех проектов, касающихся к распространению коммерции, и сочинение новых установлений». В 1766 г. учреждена в ведомстве Коммерц-коллегии ещё особая «комиссия для поправления коммерции в Ревеле». В 1796 г. дальнейшее существование комиссии о коммерции 1760-х гг. признано не нужным и комиссия эта упразднена.

Президенты Коммерц-коллегии

Примечания

Литература 
 Ср. Полное Собрание Законов (указатель под сл. Коммерц-коллегия);
 Вицын А. Краткий очерк управления в России. — Казань, 1855.
 Козлова Н. В. Российский абсолютизм и купечество в 18-м веке: 20-е-начало 60-х гг. - М., 1999. - 384 с.
 Семенов А. Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности. — СПб., 1859.
 Милюков П. Н. Государственное хозяйство России. — СПб., 1892.
 

 

Организации, основанные в 1715 году
Исчезли в 1823 году
Коллегии Российской империи
Коммерц-коллегия